Trichoceble är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Trichoceble ingår i familjen borstbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Borstbaggar
Trichoceble